El nombre Sand Point (Punta de Arena, en inglés) puede referirse a:

Península Sand Point (Inglaterra), en Somerset, Reino Unido.

En Canadá:
Sand Point (Colchester), localidad del condado de Colchester, Nueva Escocia.
Sand Point (Guysborough) localidad del condado de Guysborough, Nueva Escocia.
Sand Point (Ontario) localidad de Ontario.

En Estados Unidos:
Sandpoint, ciudad de Idaho, Estados Unidos.
Sand Point (Seattle), barrio de Seattle, Washington, cerca de la Península Sand Point (Estados Unidos).
Sand Point (Alaska), localidad de Alaska.
Faro Sand Point, faro cerca de Escanaba, Míchigan, en la costa norte del Lago Míchigan.
Sand Point (Judith Basin), en el Condado Judith Basin, Montana.
Sand Point (Lake), en el Condado de Lake, Montana.